Леони́д Реше́тников:
 Решетников, Леонид Васильевич (1920—1990) — русский советский поэт, журналист, корреспондент, автор книг воспоминаний, публицист.
 Решетников, Леонид Петрович (род. 1947) — российский историк, директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант.